Kudafinolhu kan verwijzen naar:
 Kudafinolhu (Haa Alif-atol), een eiland van het Haa Alif-atol, Maldiven
 Kudafinolhu (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven